

Film
Das Gerücht – film del 1918 diretto da Adolf Gärtner
Das Gerücht – cortometraggio del 1951 diretto da Ernst Niederreither

Tv
Das Gerücht, episodio tv